Нюрих — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 992 км по правому берегу реки Конда. Длина реки составляет 75 км, площадь водосборного бассейна 912 км².

Притоки 
 1 км: Картопья
 46 км: Канан
 48 км: Вырсь

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300015668.

Примечания 

Притоки Конды
Реки Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ)